Raber ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Raber (1808–1852), deutscher Arzt und Parlamentarier
 Fritz Raber (* 1940), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Ingrid Raber (* 1946), deutsche Politikerin (SPD) und ehemalige thüringische Landtagsabgeordnete
 Johann Georg Raber (1764–1830), deutscher Maler und Kupferstecher
 Maximilian Raber (* 1992), deutscher Politiker (SPD)
 Otto Raber (1900–1951), deutsch-österreichischer Politiker (NSDAP)
 Sari Raber (* 1986), kanadische Fußballspielerin
 Vigil Raber (1490–1552), Sterzinger Maler

Raber als Teil von Firmierungen:
 Raber-Lang, ehemalige US-amerikanische Automarke